Торрубия () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 28,18 км². Население — 27 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары